Piazzaioli – abitanti di La Piazza (Castellina in Chianti)
Piazzaioli – abitanti di Piazze (Cetona)